Ци́лис () — греческая фамилия.
 Цилис, Константинос (в монашестве Константин; род. 1973) — архиерей Константинопольского Патриархата; митрополит Сингапурский (с 2011).
 Цилис, Нектариос (в монашестве Нектарий; род. 1969) — архиерей Константинопольского Патриархата, управляющий Гонконгской митрополией (с 20 января 2008 года).